Професіональна футбольна група А 2018–19 — 95-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона ввосьме поспіль здобув Лудогорець.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіонський раунд 

Результати

Лідери чемпіонату

Втішний раунд

Група A 

Результати

Група В 

Результати

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА 2019—2020

Вибування 

Примітки

* Вітоша (Бистриця) отримала технічні перемоги

Примітки

Посилання 
 bulgarian-football.com  
 Професіональна футбольна група А на soccerway 

2019
Болгарія
Болгарія
2018 у болгарському спорті
2019 у болгарському спорті